Roland Martin kan syfta på bland andra:

 Roland Martin (medicinare) (1726-1788), svensk medicinare  
 Roland Martin (politiker) (1838-1925), svensk politiker
 Roland Martin (tandläkare) (1841–1894), svensk tandläkare
 Roland Martin (arkeolog) (1912-1997), fransk arkeolog

Se även 

 Carl Roland Martin (1843–1925), svensk teolog och präst